Russy-Bémont
 Le Bémont
 Charles Bémont
 Gustave Bémont

Homonymie de patronyme